Por Sexta-Feira 13 (filme) pode estar à procura de:
 Sexta-Feira 13, título em português para o filme estado-unidense de Sean S. Cunningham, de 1980;
 Sexta-Feira 13, título em português para o filme estado-unidense de Marcus Nispel, de 2009;

Desambiguações de cinema